Rooster (de l'anglais coq) peut faire référence à :

Musique 

 Rooster blues, label indépendant américain créé en 1980 ;
 Rooster, groupe de musique pop britannique créé en 2002 ;
 The Roosters, groupe de musique japonais ;
 Rooster, une chanson d'Alice in Chains.

Sports 

 Sydney Roosters, une équipe de rugby australienne de la NRL.

Autres 

 Pomme de terre Rooster